Anvik peut désigner :
 Anvik, une localité des États-Unis en Alaska dans la Région de recensement de Yukon-Koyukuk ;
 la rivière Anvik, une rivière des États-Unis en Alaska, affluent du fleuve Yukon.